Juan Arvizu (1900 - 1985) : chanteur lyrique mexicain
 Reginald Arvizu (1969-) : musicien américain